

Aziende 
 Buena Vista Distribution
 Buena Vista Motion Pictures Group
 Buena Vista Music Group
 Buena Vista Games

Geografia 
Bolivia
 Buena Vista – città capoluogo di provincia
Repubblica Dominicana
 Buena Vista – un distretto municipale di Jarabacoa
Panama
 Buena Vista – località panamense
Paraguay
 Buena Vista – centro abitato del dipartimento di Caazapá
Stati Uniti d'America
 Buena Vista – CDP della contea di Amador (California)
 Buena Vista – città della contea di Chaffee (Colorado)
 Buena Vista – città della contea di Marion (Georgia)
 Buena Vista – charter township della contea di Saginaw (Michigan)
 Buena Vista – township della contea di Atlantic (New Jersey)
 Buena Vista – comunità della contea di Allegheny (Pennsylvania)
 Buena Vista – CDP della contea di Starr (Texas)
 Buena Vista – città indipendente della Virginia
 Buena Vista – città della contea di Portage (Wisconsin)
 Buena Vista – città della contea di Richland (Wisconsin)
 Buena Vista – nome improprio che può riferirsi alla contea di Buena Vista (Iowa)

Pagine correlate 
 Buenavista